Aceasta este o listă a comunelor din provincia Barcelona, a comunității autonome Catalonia, Spania.

Provincia Barcelona
Barcelona